

Persone
 Alberto Rocchetti (1955) – tastierista e pianista italiano
 Elisabetta Rocchetti (1975) – attrice, regista e sceneggiatrice italiana
 Ercole Rocchetti (1905-1989) – giurista e politico italiano
 Federico Rocchetti (1986) – ex ciclista su strada italiano
 Manlio Rocchetti (1943-2017) – truccatore italiano
 Santino Rocchetti (1946) – cantautore italiano

Altro
 Santino Rocchetti – album del cantautore omonimo (1978)
 Santino Rocchetti – album del cantautore omonimo (1980)